1-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 28 августа по 2 сентября 1933 года. Победу одержал австрийский велогонщик Макс Булла.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов, общей протяженностью 1253 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1933 на FirstCycling

1933 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1933 году
Август 1933 года
Сентябрь 1933 года